Ислам Абдул оглы Абдуллаев () — азербайджанский певец-ханенде, исполнитель мугама, Заслуженный артист Азербайджанской ССР (1949).

Биография 
Ислам Абдуллаев родился в 1876 году в городе Шуша. Изучал мугам под началом музыковеда Мир Мохсуна Навваба, ханенде Гаджи Гуси и некоторых других карабахских исполнителей мугама. Начал выступать вместе с таристом Мирзой Садыхом Асад оглы, известным также, как Садыхджан.

Ислам Абдуллаев также работал директором музыкального училища в Шуше. Сыграл огромную роль в обучении таких ханенде, как Хан Шушинский, Ягуб Мамедов, Сахиб Шюкюров. В Гяндже певец организовал оркестр народных инструментов. В 1949 году Исламу Абдуллаеву было присвоено имя заслуженного артиста Азербайджана. Ближе к концу жизни переехал в Агдам, где преподавал искусство мугама.

Скончался певец в 1964 году в Баку.

Творчество 
Ислам Абдуллаев известен в истории азербайджанской музыки, как исполнитель мугама Сегях и прочих его разновидностей — «Забул-Сегях», «Сегях Мирзы Хусейна», «Орта Сегях», «Харидж Сегях». За удивительное исполнение этих сегяхов певец и получил прозвище Сегях Ислам.

Ислам Абдуллаев был известен и за пределами Азербайджана. Так в 1910—1915 гг. звукозаписывающими фирмами «Спорт-Рекорд» и «Экстрафон» мугамы «Сегях», «Баяты-Шираз», «Шахназ», «Шюштер» и несколько теснифов, исполненные Исламом Абдуллаевым, были записаны на грампластинки.

Ссылки 
 Выдающиеся музыкальные деятели на официальном сайте министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики
 Khanendes (singers)
 Abdullayev İslam Əbdül oğlu. Энциклопедия мугама

Заслуженные артисты Азербайджанской ССР
Фолк-вокалисты Азербайджана
Мугам